Uma sociedade fiduciária é uma empresa, geralmente uma banco comercial, organizado para desempenhar como fiduciário de fundos e agências. É geralmente propriedade de um de três tipos de estruturas: uma sociedade independente, um banco, ou uma firma de advocacia, cada uma delas especializada em ser fiduciário de vários tipos de fundos e na gestão de heranças.

Finanças
Direito comercial